

Aeronautica 
 Lockheed Hudson – aereo da pattugliamento e bombardiere

Astronomia 
 5723 Hudson – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Hudson Soft – casa di Software giapponese
 Hudson Motor Car Company – azienda automobilistica statunitense

Geografia 
 Canada
 Hudson – città del Québec
 Baia di Hudson – vasta insenatura dell'Oceano Atlantico
 Stretto di Hudson – braccio di mare dell'Oceano Atlantico del nord
 Cile
 Monte Hudson – stratovulcano
 Stati Uniti d'America
 Hudson – fiume dello stato di New York
 Hudson – città della contea di Caldwell, Carolina del Nord
 Hudson – città della contea di Weld, Colorado
 Hudson – città della contea di Lincoln, Dakota del Sud
 Hudson – census-designated place della contea di Pasco, Florida
 Hudson – villaggio della contea di McLean, Illinois
 Hudson – città della contea di Steuben, Indiana
 Hudson – città della contea di Black Hawk, Iowa
 Hudson – città della contea di Stafford, Kansas
 Hudson – città della contea di Penobscot, Maine
 Hudson – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Hudson – township della contea di Charlevoix, Michigan 
 Hudson – città della contea di Lenawee, Michigan 
 Hudson – township della contea di Lenawee, Michigan 
 Hudson – township della contea di Mackinac, Michigan 
 Hudson – comune della contea di Hillsborough, New Hampshire
 Hudson – capoluogo della contea di Columbia, New York
 Hudson – città della contea di Summit, Ohio
 Hudson – città della contea di Angelina, Texas
 Hudson – capoluogo della contea di St. Croix, Wisconsin
 Hudson – città della contea di Fremont, Wyoming
 Contea di Hudson – contea del New Jersey
 Hudson – linea ferroviaria, che attraversa anche il carcere di Sing Sing

Informatica 

 Hudson – strumento per l'integrazione continua

Musica 
 Mr Hudson & The Library – gruppo britannico

Persone 
 Bella Hudson – doppiatrice statunitense
 Ernie Hudson – attore statunitense
 Henry Hudson – esploratore inglese
 Huberht Hudson – esploratore, marinaio e militare britannico
 Hudson Lowe – comandante militare e governatore anglo-irlandese
 Hugh Hudson – regista cinematografico inglese
 Jennifer Hudson – cantante e attrice statunitense
 Kate Hudson – attrice statunitense
 Katheryn Elizabeth Hudson – nome anagrafico della cantautrice statunitense Katy Perry
 Oliver Hudson – attore statunitense, fratello di Kate
 Rock Hudson, pseudonimo di Roy Harold Scherer Jr. – attore statunitense 
 Saul Hudson – nome anagrafico del chitarrista statunitense Slash

 Wilfred Hudson Osgood – naturalista e biologo statunitense
 William Henry Hudson – scrittore, naturalista e ornitologo inglese

Televisione 
 Hudson – personaggio della serie animata Gargoyles

Pagine correlate 
 Bill Hudson
 Will Hudson